Морван:

 Морван — плоскогорье во Франции.
 Морван (ум. после 1030/1031) — виконт Леона.
 Морван (ум. 818) — король Бретани.